Дэвид Рид:
 Рид, Дэвид (род. 1987) — американский футболист.
 Рид, Дэвид (род. 1973) — американский боксёр.
 Рид, Дэвид (род. 1987) — шотландский кёрлингист.